El Chorro ist der Name folgender Orte:
 
 El Chorro (Spanien) in der Provinz Málaga, siehe Caminito del Rey
 El Chorro (Uruguay) im Departamento Maldonado
 El Chorro (Zamora Chinchipe) in der Provinz Zamora Chinchipe, Ecuador
 früherer Name von General Mosconi (Formosa), Argentinien

Siehe auch:
 El Choro